Velika nagrada Francije je lahko:

Velika nagrada Francije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Francije, motociklistična dirka